Az 1963–1964-es osztrák labdarúgó-bajnokság az osztrák labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának ötvenharmadik alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. 

A pontvadászat 14 csapat részvételével zajlott. A bajnokságot a Rapid Wien csapata nyerte.

A bajnokság végeredménye

 A Rapid Wien az 1963-64-es szezon bajnoka.
 A Rapid Wien részt vett az 1964–65-ös bajnokcsapatok Európa-kupájában.
 Az Admira Wien részt vett az 1964–65-ös kupagyőztesek Európa-kupájában.
 A Wiener SC és a Grazer AK részt vett az 1964–65-ös vásárvárosok kupájában.
 Az SVS Linz, az 1. Simmeringer SC és az FC Dornbirn kiesett a másodosztályba.

Források 
 Táblázatok és eredmények az RSSSF-en 

Osztrák 1
Osztrák 1
Osztrák labdarúgó-bajnokságok